Prikkelbaredarmsyndroom, een medische aandoening
Pigmentdispersiesyndroom, een chronische oogziekte
Partei des Demokratischen Sozialismus, een Duitse politieke partij
(Partido Democrático Social) Democratisch Sociale Partij, een Braziliaanse  politieke partij
Processor Direct Slot, gebruikt in diverse Apple Macintosh computers